Stillehavskrigen  har flere betydninger i historisk sammenhæng:

 Salpeterkrigen eller Stillehavskrigen – En krig (1879-84) mellem Peru og Bolivia på den ene side og Chile på den anden.
 Stillehavskrigen – Krig i Stillehavsregionen fra 1937 mellem Kina mod Japan og fra 1941 en del af 2. verdenskrig.